La Temporada 2019 de la Feria de Begoña de Gijón comprende una serie de seis festejos taurinos celebrados del 13 al 18 de agosto en la plaza de toros de El Bibio de la ciudad asturiana. La feria taurina de Begoña se ha convertido en una de las ferias más importantes del calendario taurino español, y es la única feria celebrada en todo el Principado de Asturias.

Carteles de la Feria de Begoña

Toreros 
La siguiente tabla muestra la información taurina y las estadísticas de los espadas actuantes, así como los nombres de los toreros que forman las correspondientes cuadrillas.

Notas 

 Las cuadrillas de algunos toreros pueden variar según el festejo donde estén anunciados, es común que la cuadrilla se contrate al inicio de temporada, es el caso de las figuras, sin embargo puede suceder que los contratos de las cuadrillas sean ocasionales en espadas de reciente alternativa o menos consolidados como figuras, la información sobre los componentes de la misma en ocasiones no se hace pública hasta momentos antes del festejo. Los contratos de las cuadrillas son libres.

Categoría de los toreros 
Los toreros de acuerdo con el Convenio Colectivo Nacional Taurino establecido en el reglamento taurino artículo 70, están clasificados en tres categorías según el número de corridas de toros en las que hayan participado la temporada anterior:

Categoría grupo A: los profesionales que hayan lidiado un número igual o superior a  treinta y siete corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.
Categoría grupo B: los profesionales que hayan lidiado entre trece y treinta y seis corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.
Categoría grupo C: los profesionales que hayan lidiado doce o menos corridas de toros en festejos realizados en España, Francia o Portugal.

Contrato de las cuadrillas 
Los matadores de toros según sea su categoría tienen diferentes obligaciones respecto a la cuadrilla fija que deben contratar, según el artículo 70 del reglamento taurino:

Categoría grupo A: tienen obligación de contratar una cuadrilla fija con dos picadores, tres banderilleros, un mozo de espadas y un ayudante de mozo de espadas. Cuando el espada lidia una corrida completa contrata dos cuadrillas completas además de la suya propia. Si la corrida es un mano a mano con dos espadas cada uno aumenta su cuadrilla en un  banderillero y un picador.
Categoría grupo B: tienen obligación de contratar a dos banderilleros y un picador fijos. El tercer banderillero, el segundo picador , el mozo y ayudante de espadas los contrata de forma libre en cada actuación.
Categoría grupo C: los espadas contratan la cuadrilla de forma libre, es decir para cada festejo donde estén anunciados a lo largo de la temporada.

Rejoneadores 
La siguiente tabla muestra la información taurina y las estadísticas de los rejoneadores anunciados en la feria.

Cuadra de Diego Ventura 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Diego Ventura.

Cuadra de João Ribeiro Telles 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de João Ribeiro Telles.

Cuadra de Rui Fernandes 
La siguiente tabla muestra la información de los caballos que componen la cuadra de Rui Fernandes.

Novilleros 
La siguiente lista muestra la información taurina y las estadísticas de los novilleros y sus cuadrillas.

Ganaderías 
En la siguiente tabla se muestran las ganaderías participantes en la Feria del Toro; se encuentran ordenadas según los días de festejos:

Resultados de las ganaderías

Referencias

Véase también 
 Gijón
 Plaza de toros El Bibio

Ferias taurinas
Temporadas taurinas
España en 2019
Cultura de Gijón
Eventos en Gijón